Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2012 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Rafael Nadal je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
 

  Novak Đoković (finale)
  Rafael Nadal (prvak)
  Roger Federer (polfinale)
  Andy Murray (četrtfinale)
  Jo-Wilfried Tsonga (četrtfinale)
  David Ferrer (polfinale)
  Tomáš Berdych  (četrti krog)
  Janko Tipsarević (četrti krog) 
  Juan Martín del Potro (četrtfinale)
  John Isner (drugi krog)
  Gilles Simon (tretji krog)
  Nicolás Almagro (četrtfinale)
  Juan Mónaco (četrti krog)
  Fernando Verdasco (tretji krog)
  Feliciano López (prvi krog, poškodba)

<ol start=17>
  Richard Gasquet (četrti krog)
  Stanislas Wawrinka (četrti krog)
  Milos Raonic (tretji krog)
  Marcel Granollers (četrti krog)
  Marin Čilić (tretji krog)
  Andreas Seppi (četrti krog)
  Radek Štěpánek (prvi krog)
  Philipp Kohlschreiber (drugi krog)
  Bernard Tomic (drugi krog)
  Andy Roddick (prvi krog)
  Mihail Južni (tretji krog)
  Viktor Troicki (drugi krog)
  Julien Benneteau (tretji krog)
  Jürgen Melzer (prvi krog)
  Kevin Anderson (tretji krog)
  Florian Mayer (drugi krog)

 Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del
1. del

|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=6
|RD3-seed02=Q
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=1
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=2

|RD3-seed03=22
|RD3-team03= A Seppi
|RD3-score03-1=7
|RD3-score03-2=3
|RD3-score03-3=6
|RD3-score03-4=4
|RD3-score03-5=6
|RD3-seed04=14
|RD3-team04=
|RD3-score04-1=5
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=3
|RD3-score04-4=6
|RD3-score04-5=2

|RD4-seed01=1
|RD4-team01=

2. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
|RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=11
|RD1-team01= G Simon
|RD1-score01-1=3
|RD1-score01-2=7
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= R Harrison
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=5
|RD1-score02-3=4
|RD1-score02-4=1

|RD1-seed03=
|RD1-team03= X Malisse
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=6<sup>1
|RD1-score03-3=6<sup>5
|RD1-seed04=WC
|RD1-team04= B Baker
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=7<sup>7
|RD1-score04-3=7<sup>7

|RD1-seed05=
|RD1-team05= P Andújar
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=2
|RD1-score05-3=1
|RD1-score05-4=6
|RD1-score05-5=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= V Hănescu
|RD1-score06-1=1
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=6
|RD1-score06-4=3
|RD1-score06-5=1

|RD1-seed07=
|RD1-team07= F Cipolla
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=3
|RD1-score07-3=6
|RD1-score07-4=6
|RD1-score07-5=2

|RD1-seed08=18
|RD1-team08=
|RD1-score16-1=1
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6
|RD1-score16-4=6

|RD2-seed01=11
|RD2-team01= G Simon
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=6<sup>4
|RD2-score01-4=1
|RD2-score01-5=6

|RD2-seed02=WC
|RD2-team02= B Baker
|RD2-score02-1=4
|RD2-score02-2=1
|RD2-score02-3=7<sup>7
|RD2-score02-4=6
|RD2-score02-5=0

|RD2-seed03=
|RD2-team03= P Andújar
|RD2-score03-1=6<sup>3
|RD2-score03-2=7<sup>7
|RD2-score03-3=2
|RD2-score03-4=1
|RD2-seed04=18
|RD2-team04={{nowrap| S Wawrinka}}
|RD2-score04-1=7<sup>7
|RD2-score04-2=6<sup>4
|RD2-score04-3=6
|RD2-score04-4=6

|RD2-seed05=28
|RD2-team05= V Troicki
|RD2-score05-1=2
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4=3
|RD2-score05-5=6
|RD2-seed06=
|RD2-team06= F Fognini
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=3
|RD2-score06-3=4
|RD2-score06-4=6
|RD2-score06-5=8

|RD2-seed07=
|RD2-team07= C-M Stebe
|RD2-score07-1=2
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=2
|RD2-score07-4=1
|RD2-seed08=5
|RD2-team08=
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=4
|RD2-score08-3=6
|RD2-score08-4=6

|RD3-seed01=11
|RD3-team01= G Simon
|RD3-score01-1=5
|RD3-score01-2=7<sup>7
|RD3-score01-3=7<sup>7
|RD3-score01-4=3
|RD3-score01-5=2
|RD3-seed02=18
|RD3-team02={{nowrap| S Wawrinka}}
|RD3-score02-1=7
|RD3-score02-2=6<sup>5
|RD3-score02-3=6<sup>3
|RD3-score02-4=6
|RD3-score02-5=6

|RD3-seed03=
|RD3-team03= F Fognini
|RD3-score03-1=5
|RD3-score03-2=4
|RD3-score03-3=4
|RD3-seed04=5
|RD3-team04=

Spodnji del
5. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
|RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=6
|RD1-team01= D Ferrer
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= L Lacko
|RD1-score02-1=3
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=1

|RD1-seed03=
|RD1-team03= B Paire
|RD1-score03-1=7<sup>7
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=6<sup>5
|RD1-score03-4=6
|RD1-seed04=
|RD1-team04= A Ramos
|RD1-score04-1=6<sup>3
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=7<sup>7
|RD1-score04-4=3

|RD1-seed05=
|RD1-team05= I Dodig
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=2
|RD1-score05-3=1
|RD1-seed06=
|RD1-team06= R Haase
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=6

|RD1-seed07=
|RD1-team07= J Blake
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=2
|RD1-seed08=27
|RD1-team08= M Južni
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=20
|RD1-team09= M Granollers
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=3
|RD1-score09-3=6
|RD1-score09-4=6
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= J Sousa
|RD1-score10-1=2
|RD1-score10-2=6
|RD1-score10-3=3
|RD1-score10-4=4

|RD1-seed11=
|RD1-team11= M Jaziri
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=7
|RD1-score11-3=7<sup>9
|RD1-seed12=
|RD1-team12= P Petzschner
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=5
|RD1-score12-3=6<sup>7

|RD1-seed13=WC
|RD1-team13= P-H Mathieu
|RD1-score13-1=2
|RD1-score13-2=4
|RD1-score13-3=6
|RD1-score13-4=6
|RD1-score13-5=6
|RD1-seed14=
|RD1-team14= B Phau
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=4
|RD1-score14-4=3
|RD1-score14-5=0

|RD1-seed15=Q
|RD1-team15=
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=4
|RD1-seed16=10
|RD1-team16= J Isner
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6

|RD2-seed01=6
|RD2-team01= D Ferrer|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=6
|RD2-seed02=
|RD2-team02= B Paire
|RD2-score02-1=3
|RD2-score02-2=3
|RD2-score02-3=2

|RD2-seed03=
|RD2-team03= R Haase
|RD2-score03-1=3
|RD2-score03-2=6<sup>5
|RD2-score03-3=4
|RD2-seed04=27
|RD2-team04= M Južni
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=7<sup>7
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=20
|RD2-team05={{nowrap| M Granollers}}
|RD2-score05-1=7<sup>7
|RD2-score05-2=3
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4=3
|RD2-score05-5=7
|RD2-seed06=
|RD2-team06= M Jaziri 
|RD2-score06-1=6<sup>1
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=1
|RD2-score06-4=6
|RD2-score06-5=5

|RD2-seed07=WC
|RD2-team07=|RD2-score07-1=6<sup>2
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=6
|RD2-score07-4=3
|RD2-score07-5=18
|RD2-seed08=10
|RD2-team08= J Isner
|RD2-score08-1=7<sup>7
|RD2-score08-2=4
|RD2-score08-3=4
|RD2-score08-4=6
|RD2-score08-5=16

|RD3-seed01=6
|RD3-team01= D Ferrer
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=6
|RD3-seed02=27
|RD3-team02= M Južni
|RD3-score02-1=0
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=2

|RD3-seed03=20
|RD3-team03=

6. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
|RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=16
|RD1-team01= A Dolgopolov
|RD1-score01-1=7<sup>7
|RD1-score01-2=4
|RD1-score01-3=6<sup>4
|RD1-score01-4=6
|RD1-score01-5=3
|RD1-seed02=
|RD1-team02= S Stahovski
|RD1-score02-1=6<sup>4
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=7<sup>7
|RD1-score02-4=3
|RD1-score02-5=6

|RD1-seed03=
|RD1-team03= F Volandri
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=4
|RD1-score03-4=4
|RD1-seed04=Q
|RD1-team04= T Haas 
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=0
|RD1-score04-3=6
|RD1-score04-4=6

|RD1-seed05=
|RD1-team05= D Young
|RD1-score05-1=6<sup>3
|RD1-score05-2=1
|RD1-score05-3=1
|RD1-seed06=
|RD1-team06= G Dimitrov
|RD1-score06-1=7<sup>7
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=6

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= J Zopp
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=6<sup>4
|RD1-seed08=17
|RD1-team08= R Gasquet
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=7<sup>7

|RD1-seed09=25
|RD1-team09= B Tomic
|RD1-score09-1=7<sup>7
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10=
|RD1-score10-1=6<sup>5
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=3

|RD1-seed11=
|RD1-team11= S Giraldo
|RD1-score11-1=5
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=6
|RD1-score11-4=7<sup>7
|RD1-seed12=
|RD1-team12= A Falla
|RD1-score12-1=7
|RD1-score12-2=2
|RD1-score12-3=4
|RD1-score12-4=6<sup>4

|RD1-seed13=
|RD1-team13= J Nieminen
|RD1-score13-1=3
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=2
|RD1-seed14=
|RD1-team14= I Andrejev
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=2
|RD1-score14-3=1<sup>r

|RD1-seed15=
|RD1-team15= T Ito
|RD1-score15-1=1
|RD1-score15-2=5
|RD1-score15-3=0
|RD1-seed16=4
|RD1-team16= A Murray
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=7
|RD1-score16-3=6

|RD2-seed01=
|RD2-team01=
|RD2-score01-1=2
|RD2-score01-2=3
|RD2-score01-3=2
|RD2-seed02=Q
|RD2-team02= T Haas
|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=6

|RD2-seed03=
|RD2-team03= G Dimitrov
|RD2-score03-1=7
|RD2-score03-2=5
|RD2-score03-3=2
|RD2-score03-4=3
|RD2-seed04=17
|RD2-team04= R Gasquet
|RD2-score04-1=5
|RD2-score04-2=7
|RD2-score04-3=6
|RD2-score04-4=6

|RD2-seed05=25
|RD2-team05= B Tomic
|RD2-score05-1=4
|RD2-score05-2=1
|RD2-score05-3=3
|RD2-seed06=
|RD2-team06= S Giraldo
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=6

|RD2-seed07=
|RD2-team07= J Nieminen
|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=1
|RD2-score07-4=2
|RD2-seed08=4
|RD2-team08= A Murray
|RD2-score08-1=1
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=6
|RD2-score08-4=6

|RD3-seed01=Q
|RD3-team01= T Haas
|RD3-score01-1=7<sup>7
|RD3-score01-2=3
|RD3-score01-3=0
|RD3-score01-4=0
|RD3-seed02=17
|RD3-team02=

7. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
|RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=8
|RD1-team01= J Tipsarević
|RD1-score01-1=2
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=7<sup>7
|RD1-score01-4=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= S Querrey
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=6<sup>3
|RD1-score02-4=3

|RD1-seed03=
|RD1-team03= J Chardy 
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=6<sup>3
|RD1-score03-4=3
|RD1-score03-5=11
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Y-h Lu 
|RD1-score04-1=4
|RD1-score04-2=1
|RD1-score04-3=7<sup>7
|RD1-score04-4=6
|RD1-score04-5=9

|RD1-seed05=
|RD1-team05= D Tursunov 
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= G Soeda 
|RD1-score06-1=1
|RD1-score06-2=4
|RD1-score06-3=4

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= M Zverev
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=7<sup>7
|RD1-score07-3=4
|RD1-score07-4=4
|RD1-seed08=29
|RD1-team08= J Benneteau 
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6<sup>3
|RD1-score08-3=6
|RD1-score08-4=6

|RD1-seed09=24
|RD1-team09=|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=7<sup>7
|RD1-seed10=
|RD1-team10= M Ebden 
|RD1-score10-1=4
|RD1-score10-2=4
|RD1-score10-3=6<sup>4

|RD1-seed11=
|RD1-team11= O Rochus 
|RD1-score11-1=3
|RD1-score11-2=4
|RD1-score11-3=6
|RD1-score11-4=4
|RD1-seed12=
|RD1-team12= L Mayer 
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=2
|RD1-score12-4=6

|RD1-seed13=
|RD1-team13= JI Chela 
|RD1-score13-1=3
|RD1-score13-2=3
|RD1-score13-3=1
|RD1-seed14=
|RD1-team14= M Baghdatis 
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=6

|RD1-seed15=
|RD1-team15= P Lorenzi 
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=5
|RD1-score15-3=4
|RD1-seed16=12
|RD1-team16= N Almagro
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=7
|RD1-score16-3=6

|RD2-seed01=8
|RD2-team01= J Tipsarević
|RD2-score01-1=7<sup>7
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=7
|RD2-seed02=
|RD2-team02= J Chardy
|RD2-score02-1=6<sup>4
|RD2-score02-2=1
|RD2-score02-3=5

|RD2-seed03=
|RD2-team03= D Tursunov
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=4
|RD2-seed04=29
|RD2-team04= J Benneteau
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=24
|RD2-team05=
|RD2-score05-1=6<sup>5
|RD2-score05-2=6<sup>4
|RD2-score05-3=5
|RD2-seed06=
|RD2-team06= L Mayer 
|RD2-score06-1=7<sup>7
|RD2-score06-2=7<sup>7
|RD2-score06-3=7

|RD2-seed07=
|RD2-team07= M Baghdatis 
|RD2-score07-1=4
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=5
|RD2-seed08=12
|RD2-team08= N Almagro
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3='7

|RD3-seed01=8
|RD3-team01=

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2012